Le District régional de Northern Rockies en Colombie-Britannique est situé à l'extrême Nord-Est de la province. Il est entouré de la Région Stikine à l'Ouest, du District régional de Peace River au Sud, de l'Alberta à l'est et des Territoires du Nord-Ouest et du Territoire du Yukon au Nord. Le siège du district est situé à Fort Nelson, qui est aussi la seule municipalité de la région.

Démographie

Population 
 4 831 (recensement de 2016)
 5 290 (recensement de 2011)

Villes principales 
 Fort Nelson

Routes Principales 
Routes principales traversant Northern Rockies:

Liens externes

Notes et références 

District régional de Northern Rockies